Kloster Sylo steht für
Kloster Sylo (Rappoltsweiler)
Kloster Sylo (Schlettstadt)